«I Took a Pill in Ibiza» () — песня, записанная американским певцом и композитором Майком Познером, вышедшая на его 2-м альбоме At Night, Alone. на лейбле Island. 24 июля 2015 года оригинальная гитарная версия была ремикширована норвежским дуэтом SeeB и издана в США в качестве первого сингла. Песня была написана Майком Познером, продюсеры Майк Познер, Martin Terefe, SeeB. Ремикс SeeB достиг пика в первой десятке чартов в двадцати семи странах, включая первое место в Бельгии, Израиле, Нидерландах, Норвегии, Республике Ирландия и Соединенном Королевстве. В последней стране песня оставалась на вершине UK Singles Chart в течение четырёх недель. Он достиг высоких позиций в чартах на родине Познера в Соединенных Штатах, где занял первое место как в чарте Hot Dance Airplay, так и в чарте Billboard Pop Songs, также достигнув четвёртого места в главном чарте Billboard Hot 100 в течение двух недель. Номинация на премию Грэмми-2017 в категории Лучшая песня года.

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 4 на Billboard Hot 100. «I Took a Pill in Ibiza» также достиг позиции № 1 в чарте Dance/Mix Show Airplay и № 1 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs).

Музыкальное видео 
26 февраля 2016 было выпущено видео на сингл на канале Vevo.

Отзывы 
Журнал Billboard поместил «I Took a Pill in Ibiza» на позицию № 30 в своём списке «100 Best Pop Songs of 2016».
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 15).

Награды и номинации

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

История релизов

Источники

Ссылки 
 
 
 

Песни по алфавиту
Баллады 2010-х годов
Песни 2015 года
Синглы Island Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни о наркотиках
Культура Ибицы